Волдо има више значења:
 Округ Волдо (Мејн)
 Волдо (Алабама)
 Волдо (Флорида)
 Волдо (Арканзас)
 Волдо (Висконсин)
 Волдо (Канзас)
 Волдо (Охајо)